Giovanni Martinelli je lahko:
 Giovanni Martinelli (slikar)
 Giovanni Martinelli (škof)
 Giovanni Martinelli (tenor)